Blagny est une village français des Ardennes, a coté de Carrignan est a 50 km de [[Charleville Mézières]]

Toponyme 

 Communes :
 Blagny, commune française du département des Ardennes en région Grand Est ;
 Blagny-sur-Vingeanne, commune française du département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Saint-Martin-de-Blagny, commune française du département du Calvados en région Normandie ;
 Ancienne commune :
 Notre-Dame-de-Blagny, ancienne commune française du département du Calvados, aujour'hui intégrée à Sainte-Marguerite-d'Elle.
 Hameau
 Blagny, hameau de la commune de Puligny-Montrachet dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté, qui a donné son nom au vignoble Blagny.

Patronyme 

 Anne Bramard-Blagny (1947-), journaliste, auteure, réalisatrice et productrice de films documentaires française.

Viticulture 
 Blagny, vin français produit sur une partie des communes de Meursault et de Puligny-Montrachet, en Côte-d'Or du vignoble de la côte de Beaune.

Références 

Toponymie française
Patronyme français